Kršćanstvo je najzastupljenija vjera na Gibraltaru.

Povijest
Gibraltar je jedan od teritorija gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba.

Galerija

Izvori 

Gibraltar